Гюльде́н () — фамилия.

Известные носители 
 Гюльден, Клас Аксель (1879—1916) — финский архитектор.
 Гюльден, Эва Каарина (1930—2006) — финская актриса.
 Гюльден, Эва Мария (1885—1973) — финский скульптор.

См. также 
 Гюлден